Bratislava, glavni grad Slovačke
 Požun (Ozalj), gradsko naselje grada Ozlja, Hrvatska